Wolany – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Szczytna 
 Wolany – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Wolany – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Wolany – przedmieście Buska, obecnie część miasta
 Wolany – folwark we wsi Bardo